Michalak, Jerzy (ur. 1948) – polski polityk, poseł na sejm
 Michalak, Jerzy (ur. 1974) – polski samorządowiec i prawnik
 Michalak, Jerzy (1933-2020) – polski pianista